Krasnaja Dubrawa (russ. Красная Дубрава) ist der Name folgender Orte:

 Krasnaja Dubrawa (Altai), Siedlung in der Region Altai
 Krasnaja Dubrawa (Irkutsk), Dorf in der Oblast Irkutsk
 Krasnaja Dubrawa (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (früher Eszerninken, Escherninken und Gutfließ, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Krasnaja Dubrawa (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Krasnaja Dubrawa (Kursk, Dmitrijew), Siedlung im Rajon Dmitrijew, Oblast Kursk
 Krasnaja Dubrawa (Lgow), Weiher im Rajon Lgow, Oblast Kursk
 Krasnaja Dubrawa (Lipezk), Siedlung in der Oblast Lipezk
 Krasnaja Dubrawa (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Krasnaja Dubrawa (Orjol, Korsakowo), Dorf im Rajon Korsakowo, Oblast Orjol
 Krasnaja Dubrawa (Orjol, Nowoderewenkowski), Dorf im Rajon Nowoderewenkowski, Oblast Orjol
 Krasnaja Dubrawa (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa
 Krasnaja Dubrawa (Rjasan), Siedlung in der Oblast Rjasan
 Krasnaja Dubrawa (Rostow), Siedlung in der Oblast Rostow
 Krasnaja Dubrawa (Samara), Dorf in der Oblast Samara